

Geografia 
 Laforêt – frazione del comune belga di Vresse-sur-Semois

Persone 
 Carmen Laforet – scrittrice spagnola
 Marie Laforêt – cantante e attrice francese naturalizzata svizzera